Това е списък на министър-председателите на Швеция от 1905 г.

Списък на министър-председателите на Кралство Швеция